Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2000.

Titelverteidiger war Ricky Molier. Insgesamt nahmen 48 Spieler an diesem Turnier teil.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Herreneinzel
2000
Tennisturnier in Sydney
Tennisturnier 2000